Voici la liste des princes de Karatchev, en Russie.

Princes de Karatchev 
 Mstislav Mikhailovitch (né en 1220 et mort vers 1280)
 Svyatoslav Mstislavitch (né en 1270 et mort en 1310), fils de Mstislav Mikhailovitch. Svyatoslav Mstislavitch n'a pas eu de descendant.
 Svyatoslav Titovitch (né en 1310), fils de Tit Mstislavitch, le frère de Svyatoslav Mstislavitch.
 Fedor Svyatoslavich (né en 1339), fils de Svyatoslav Titovitch
 Vasilij Svyatoslavich (né en 1341), fils de Svyatoslav Titovitch
 Svyatoslav Svyatoslavich (né en 1347), fils de Svyatoslav Titovitch

Notes et références 

Karatchev